Список литературных персонажей, встречающихся в межавторском цикле «Мифы Ктулху».



А

Аллен, Зедок 
 Зедок Аллен () — (1831—1926), отставной моряк, житель Иннсмута из повести Говарда Лавкрафта «Тень над Иннсмутом» (1931). Страдает алкоголизмом, вследствие чего не подпал под всеобщее влияние иннсмутского «Тайного ордена Дагона».

Альхазред, Абдул 
 Основная статья: Абдул Альхазред
 Абдул Альхазред () — важнейший персонаж Лавкрафта. Жил в 8 веке (655?-738), полусумасшедший араб, которому приписывается авторство демонологической книги «Некрономикон».

Андерклифф, Эррол 
 Эррол Андерклифф () — (1937—1967), персонаж из рассказа Рэмси Кэмпбелла «Чулок» (, 1968). Английский писатель-новеллист, житель Брайчестера. Таинственным образом пропал без вести в ходе расследования обстоятельств гибели Роланда Франклина.

Аптон, Дэниэл 
 Дэниэл Аптон () — заглавный персонаж рассказа Говарда Лавкрафта «Тварь на пороге» (1933), от имени которого ведётся повествование. Друг и адресат Эдварда Пикмана Дерби. Также фигурирует в рассказе Фрица Лейбера «To Arkham and the Stars» (1966) и повести Питера Кэннона «The Revenge of Azathoth» (1995).

Арт, Кормак мак 
 Основная статья: Кормак мак Арт (Говард)
 Кормак мак Арт (, ) — легендарный верховный король Ирландии III века. Сын Арта Одинокого. Выступает в качестве главного и второстепенного персонажа в рассказах Роберта Говарда «Ночь волка», «Тигры морей», «Мерзкое святилище», «Мечи Северного моря» и «Короли Ночи» где он плечом к плечу с королём Валузии Куллом и королём пиктов Браном Мак Морном защищает Британию от римлян.

Арьяра 
 Арьяра () — древнекельтский воин из племени Народ Мечей. Воплощение современного американца Джона О’Доннела в древней Британии. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Дети ночи» (1931).

Атал 
 Атал () — жрец из Страны снов, города Ултар, совершивший в юности, вместе с Барзаи Мудрым, восхождение на гору Хатег-Кла, из рассказа Лавкрафта «Иные боги» и повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата». Имя персонажа похоже на Аттала.

Б

Багадур, Селим 
 Селим Багадур () — турецкий военачальник и летописец. Убит войсками графа Бориса Владинова в 1526 году, во время осады замка Шомвааль. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Барзай Мудрый 
 Барзай Мудрый () — мудрец, первосвященник Богов Земли и Великих Древних Богов в Ултаре, учитель Атала. Изучал «Пнакотические рукописи» и «Книги Земли» (также известных как «Семь загадочных книг Хсана»). Отец Барзая владел старинным замком, а потому он скептически относился к суевериям простых людей. Именно он посоветовал жителям Ултара принять закон, запрещающий убийство кошек. Барзаи знал о богах так много, что его самого стали считать полубогом. Стал вторым человеком в истории, после Сансу, встретившим богов.

Бейтс, Стивен 
 Стивен Бейтс () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Двоюродный брат Амброза Деворта, поддерживавший Амброза, когда того одолевали страхи, вызванные пребыванием в имении.

Биллингтон, Лебен 
 Лебен Биллингтон () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Сын Элайджи, дед Амброза Деворта. Лебен жил в имении до 11-летнего возраста и вёл свой дневник.

Биллингтон, Ричард 
 Ричард Биллингтон () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Предок Амброза Деворта, живший за два века до появления Амброза в имении. Занимался вызовом демонов.

Биллингтон, Элайджа 
 Элайджа Биллингтон () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Прадедушка Амброза Деворта, живший за век до появления Амброза в имении. Как и его предок Ричард, Элайджа занимался магией.

Бишоп, Джонатан 
 Джонатан Бишоп () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Друг Элайджи Биллингтона, также занимавшийся колдовством и советовавшийся с Биллингтоном. Как и Дравен, исчез при загадочных обстоятельствах и вскоре был найден мёртвым.

Блейк, Роберт Харрисон 
 Основная статья: Роберт Харрисон Блейк
 Роберт Харрисон Блейк () —

Блэйн, Хорват 
 Хо́рват Блэйн () — (1925—1948)

Боуэн, Энох 
 Энох Боуэн () —

Брайдуолл 
 Брайдуолл () — вымышленный лондонский книгоиздатель. Выпустил первое английское издание «Unaussprechlichen Kulten» в 1845 году. Упоминается в ряде рассказов из межавторского цикла «Мифы Ктулху». Присутствует в рассказах Роберта Говарда: «Дети ночи» (1931), «Чёрный камень» (1931), «Тварь на крыше» (1932).

Браун, Уолтер 
 Основная статья: Шепчущий во тьме
 Уолтер Браун () — персонаж из повести Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). Фермер, живший в одиночестве у подножия холма, вблизи от леса. По мнению Экли — агент Ми-го. Экли писал, что видел на дороге следы Брауна вместе со следами чудовищ после ночных перестрелок у своего дома. Также он говорит, что видел следы Брауна у себя на заднем дворе вместе с другими следами ещё двоих человек. Вероятно, был убит или ранен Экли во время одной из ночных перестрелок и впоследствии ликвидирован Нойесом или самими Ми-го.

Брулер, Хендрик 
 Хендрик Брулер () — американский профессор антропологии. Второстепенный персонаж, упоминаемый в рассказах Роберта Говарда, относящихся к «Мифам Ктулху»: «Дети ночи» (1931) и «Ночной похититель» (1932).

В

Валакеа 
 Валакеа () — туземец с острова Канаки, персонаж повести  Г.Ф. Лавкрафта «Тень над Иннсмутом», один из немногих жителей острова, не состоявших в родстве с Глубоководными, при этом научил капитана Абеда Марша, как вызывать их.

Вард, Чарльз Декстер 
 Основная статья: Чарльз Декстер Вард
 Чарльз Декстер Вард () — (1902—1928?)

Вард, Теодор Хоуленд 
 Теодор Хоуленд Вард ()

Васкес, Диего 
 Диего Васкес () — вымышленный художник-иллюстратор, автор иллюстраций для издания «Unaussprechlichen Kulten» 1909 года нью-йоркского издательства Golden Goblin Press. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Тварь на крыше» (1932).

Венди-Смит, Эймери 
 Эймери Венди-Смит () —

Виден, Эзра 
 Эзра Виден () —

Виллет, Маринус Бикнелл 
 Маринус Бикнелл Виллет () —

Владинов, Борис 
 Борис Владинов () — вымышленный польско-венгерский рыцарь, граф. Погиб в 1526 году, во время турецкой осады замка Шомвааль. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Вормиус, Олаус 
 Олаус Вормиус () — католический монах, учёный 11 века. Осуществил латинский перевод с греческого книги «Некрономикон».

Г

Гастау, Тэлред 
 Тэлред Гастау () —

Гилмен, Уолтер 
 Уолтер Гилмен () — (1905—1928) главное действующее лицо в рассказе Лавкрафта «Грёзы в ведьмовском доме» (1932). Студент-математик Мискатоникского университета. Подпал под наваждение ведьмы Кезии Мэйсон. Убит Бурым Дженкинсом — сверхъестественным существом из ведьмовских снов.

Гримлен, Джон 
 Джон Гримлен () — (1630—1930) персонаж рассказа Роберта Говарда «Не рой мне могилу» (1932), заключил контракт с Маликом Тоусом, благодаря чему смог продлить свою жизнь до 300 лет. По истечении срока контракта, Малик Тоус явился в дом Джона Гримлена и забрал его с собой в зловещий город Котх.

Гонзалес, Хуан 
 Хуан Гонзалес () — вымышленный испанский путешественник XVIII века, исследователь Нового Света. Оставил путевые записки, в которых приводятся его географические и этнографические наблюдения различных центральноамериканских племён. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Тварь на крыше» (1932).

Гордон, Эдгар Хенгайст 
 Эдгар Хенгайст Гордон () —

Д

Дайер, Уильям 
 Уильям Дайер () — главное действующее лицо романа «Хребты безумия» (от его лица ведется повествование). Также появляется в повести «За гранью времен». Геолог, руководитель Антарктической экспедиции, принимал участие в экспедиции в Большую песчаную пустыню. Одним из первых обнаружил Город старцев, и попытался держать это в тайне от всего мира.

Деворт, Амброз 
 Амброз Деворт () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Мужчина средних лет, получивший в наследство имение, с которым были связаны загадочные события. Имел приятный характер.

Декстер, Амброз 
 Амброз Декстер () —

Дерби, Эдвард Пикман 
 Эдвард Пикман Дерби () — (1890—1933)

Джеффри, Джастин 
 Основная статья: Джастин Джеффри
 Джастин Джеффри () — вымышленный американский поэт (1898—1926), автор поэм «Люди монолита» и «Из древней страны». Умер в сумасшедшем доме. Упоминается в рассказах Роберта Говарда, относящихся к «Мифам Ктулху»: «Чёрный камень» (1931), «Тварь на крыше» (1932).

Джессел, Эйс 
 Основная статья: Эйс Джессел
 Эйс Джессел () —

Дорнли 
 Дорнли () — вымышленный этнограф, автор книги «Мадьярский фольклор». Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Достман, Отто 
 Отто Достман () — вымышленный немецкий историк-археолог, автор книги «Следы исчезнувших империй» (1809 год, Берлин). Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Дравен, Джон 
 Джон Дравен () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Газетный обозреватель из Аркхема, поддерживавший Уорда Филлипса, вместе с которым они пришли в имение Элайджи Биллингтона с целью изобличить его магические деяния. Дравен загадочно исчез после визита к Элайдже, а спустя полгода был найден мёртвым.

Дэвенпорт, Илай 
 Илай Дэвенпорт () —

Дэвис, Чандлер 
 Чандлер Дэвис () —

Дэнфорт 
 Дэнфорт () — герой романа Лавкрафта «Хребты безумия». Студент Мискатоникского университета, участник антарктической экспедиции. Любитель эзотерической литературы, он один из немногих дочитал до конца «Некрономикон», хранящийся в библиотеке университета. Он сопровождал Дайера в его путешествии по древнему городу Старцев и перенёс тяжёлый нервный срыв, увидев что-то, о чём отказался рассказывать.

Д’Эрлет, Франсуа-Оноре Бальфур 
 Франсуа-Оноре Бальфур граф д’Эрлет (, ) — вымышленный французский граф, автор оккульной книги  (). Упоминается в ряде произведений Лавкрафта — «За гранью времен» (1935) и «Обитающий во Тьме» (1935), Блоха — «The Suicide in the Study», 1935), Дерлета — «The Adventure of the Six Silver Spiders» (1950) и «The Black Island» (1952). Персонаж д’Эрлет и его вымышленная книга «Cultes des Goules» были придуманы Робертом Блохом, в качестве аллюзии на писателя Августа Дерлета, друга и последователя Говарда Лавкрафта.

Е

Ё

Ж

З

Зантсу 
 Зантсу () —

Зарнак, Антон 
 Антон Зарнак () —

И

Илвуд, Фрэнк 
 Фрэнк Илвуд () — персонаж из рассказа Лавкрафта «Грёзы в ведьмовском доме» (1932). Студент Мискатоникского университета, друг Уолтера Гилмена. Безуспешно пытался помочь Гилмену избавиться от дурных сновидений, наведённых ведьмой. Также Фрэнк Илвуд является главным персонажем в рассказе Пита Ролика «The Statement of Frank Elwood» (2012).

Й

Йохансен, Густав 
 Густав Йохансен () — моряк из Норвегии, второй помощник капитана с корабля «Эмма», единственный оставшийся в живых после встречи с «мёртвым, но спящим» Ктулху в южной части Тихого океана на острове-городе Р’льех в марте 1925 года. Вернувшись в Норвегию, описал всё увиденное им в ту страшную ночь под южными звёздами, оставив рукопись на английском языке, чтобы не пугать жену, и вскоре после этого умер таинственной смертью.

К

Карвен, Джозеф 
 Основная статья: Джозеф Карвен
 Джозеф Карвен () — персонаж из романа Лавкрафта «Случай Чарльза Декстера Варда». Колдун, бежавший из Салема в Провиденс в 1692 году во времена охоты на ведьм. Занимался воскрешением мёртвых, в том числе и великих мыслителей человечества, чтобы воспользоваться их знаниями. Свои химические и колдовские опыты проводил на ферме в Потаксете (поблизости от Провиденса), в секретных катакомбах. Оттуда часто слышали крики, стоны и разговоры на разные голоса. В обычной жизни был успешным торговцем и одним из главных экспортёров колонии. Не гнушался и контрабандой (впрочем, в те времена это не считалось зазорным) и работорговлей (использовал рабов как подопытный материал). Карвен обладал характерной особенностью — он не старел со временем и в 100 лет выглядел на 30-35. Это, а также характер его занятий внушали горожанам страх и ненависть. Карвен, однако, пытался завоевать положение в обществе, для чего жертвовал деньги на благотворительные цели и даже заключил выгодный брак с девушкой из благородной семьи, Элизой Тиллингаст. Позднее у них родилась дочь Анна. Этот брак, как выяснилось позже, имел неприятные для Карвена последствия. Отвергнутый жених Элизы, Эзра Уиден начал расследование деятельности оккультиста. В результате была проведена облава на ферму в Потаксете, а сам Джозеф Карвен — убит. После смерти Карвен сумел повлиять на Чарльза Варда и заставить воскресить себя. Некоторое время он жил с Вардом под видом коллеги, доктора Аллена. Позже, пользуясь необычным сходством с потомком, убил его и занял его место. Его тайна всё же была разгадана доктором Виллеттом, и Карвен окончил свои дни в частной больнице — на этот раз, окончательно.

Картер, Рэндольф 
 Основная статья: Рэндольф Картер
 Рэндольф Картер () — вымышленный Говардом Лавкрафтом персонаж мифов Ктулху и Цикла Снов. Согласно произведениям писателя, Картер был опытным сновидцем и свободно перемещался по Миру Снов, посетил Неведомый Кадат, а также был опытным оккультистом и писателем-фантастом. Является главным героем рассказов Лавкрафта "Серебряный ключ" и "Врата Серебряного ключа"" и повести "Сомнамбулический поиск неведомого Кадата".

Кастэйн, Хилдред 
 Хилдред Кастэйн () — (1873—1928)

Кастро 
 Кастро () —

Катулос 
 Основная статья: Катулос
 Катулос () — известный персонаж Роберта Говарда, присутствующий в романе «Хозяин судьбы» (1929) и рассказах «Голос тьмы», «Не рой мне могилу» (1937). Катулос — бессмертный маг из Атлантиды. Через много тысяч лет после затопления Атлантиды, в конце 19 века саркофаг Катулоса всплыл на поверхность моря и маг пробудился. Основал тайное общество, влияющее на мировой порядок. Изначально создан вне Мифоса, позже Лавкрафт включил его в свой сеттинг, использовав в рассказе «Шепчущий во тьме» (1930).

Кент, Эрнст 
 Эрнст Кент () —

Кетрик 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Кетрик () — персонаж нескольких рассказов Роберта Говарда из цикла «Конрад и Кирован». Спутник Таверела, представитель рода Седриков Сассекских, потомок змеелюдей. Упоминается в рассказах: «Дети ночи» (1931), «Поместье Дагон».

Кин, Эвел 
 Эвел Кин () —

Кирован, Джон 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Джон Кирован () — американский профессор, историк, антрополог, этнограф. Один из известных персонажей Роберта Говарда из цикла рассказов о Конраде и Кироване. Упоминается в рассказах: «Дети ночи» (1931), «Живущие под усыпальницами» (1931), «Повелитель кольца» (1934), «Не рой мне могилу», «Дом, окруженный дубами», «Поместье „Дагон“».

Кларендон, Алфред 
 Алфред Кларендон () —

Кларкаш-Тон 
 Кларкаш-Тон() — верховный жрец Атлантиды, сохранивший Коммориомский мифический цикл. Упоминается в рассказе "Шепчущий во тьме"  (1930).

Клемент, Джеймс 
 Джеймс Клемент () — вымышленный американский университетский профессор из Ричмонда. Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Тварь на крыше (1932).

Клементс 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Клементс () — вымышленный американский писатель, редактор поэтического журнала «The Cloven Hoof». Упоминается в рассказах Роберта Говарда: «Дети ночи» (1931).

Колум, Нэйленд 
 Нэйленд Колум () —

Конрад, Джон 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Джон Конрад — американский оккультист, компаньон Кирована и О’Доннела. Один из известных персонажей Роберта Говарда из цикла рассказов о Конраде и Кироване. Упоминается в рассказах: «Дети ночи» (1931), «Живущие под усыпальницами» (1931), «Повелитель кольца» (1934), «Не рой мне могилу», «Дом, окруженный дубами», «Поместье „Дагон“».

Копеланд, Харольд Хэдли 
 Харольд Хэдли Копеланд () — (1860—1926)

Корси, Барталамью 
 Барталамью Корси () —

Кром-Йа 
 Кром-Йа () —

Кроу, Титус 
 Титус Кроу () — (1916—1968?)

Куранес 
 Основная статья: Куранес
 Куранес () —  великий сновидец и путешественник по стране Снов, из рассказа Лавкрафта "Селефаис" и повести "Сомнамбулический поиск неведомого Кадата". Стал правителем города Селефаис в мире снов, в то время как его тело в мире яви умерло.

Л

Лавех-Керапх 
 Лавех-Керапх () — персонаж Роберта Блоха, египетский жрец, автор эзотерической книги «Чёрные обряды». Имя персонаж получил в честь Лавкрафта.

Ладо, Алекс 
 Алекс Ладо (, также Алексис Ладю) — француз, друг и помощник фон Юнцта. Покончил жизнь самоубийством, после того, как уничтожил второй том книги «Сокровенные культы». Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Ларсон 
 Ларсон () — вымышленный историк, автор труда «Турецкие войны». Упоминается в рассказе Роберта Говарда «Чёрный камень» (1931).

Лафам, Сенека 
 Сенека Лафам () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Доктор истории, работающий в Мискатоникском университете в Аркхеме.

Леграсс, Джон Рэймонд 
 Джон Рэймонд Леграсс () —

Лиллибридж, Эдвин М. 
 Эдвин М. Лиллибридж () — персонаж из рассказа Лавкрафта  «Обитающий во Тьме». Будучи журналистом, в 1893 году проник в заброшенную церковь, с целью найти там материал для своей статьи и был по-видимому убит обитавшим там существом. Его останки обнаружил, лишь спустя сорок два года, Роберт Блейк.

Ллэнфер, Сайрус 
 Сайрус Ллэнфер () —

Л’мур-Катулос 
 Основная статья: Шепчущий во тьме
 См. также: Катулос
 Л’мур-Катулос () — персонаж из рассказа Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). Имя, состоящее из двух частей: Л’мур — возможная отсылка к Лемурии, вымышленному материку, легендарному затонувшему «сухопутному мосту» из Африки в Индию. Катулос — это волшебник из Атлантиды, являющийся главный героем рассказа Роберта Говарда «Хозяин судьбы».

М

Мазуревич, Джозеф 
 Джозеф Мазуревич () — второстепенный персонаж из рассказа Лавкрафта «Грёзы в ведьмовском доме» (1932). Религиозный фанатик польского происхождения.

Малдер, Готфрид 
 Готфрид Малдер () —

Маккензи, Роберт Б.Ф. 
 Роберт Б.Ф. Маккензи () — австралийский горный инженер из повести  Г.Ф. Лавкрафта «За гранью времён», обнаруживший в Большой Песчаной пустыне остатки города Великой Расы Йит.

Мариньи, Этьен-Лоран де 
 Этьен-Лоран де Мариньи () —

Мариньи, Анри-Лоран де 
 Анри-Лоран де Мариньи () —

Марш, Абед 
 Абед Марш () —  морской капитан из города Иннсмут, персонаж повести  Г.Ф. Лавкрафта «Тень над Иннсмутом».

Мезамалех, Зон 
 Зон Мезамалех () —

Милахрион Бессмертный 
 Милахрион Бессмертный () —

Мисквамакус 
 Мисквамакус () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Индейский колдун, обучавший Ричарда Биллингтона и помогавший ему в колдовских деяниях.

Морган, Фрэнсис 
 Фрэнсис Морган () —

Морн, Бран Мак 
 Основная статья: Бран Мак Морн
 Бран Мак Морн () — легендарный король пиктов (?-210), основатель Тёмной Империи. Упоминается в рассказах Роберта Говарда входящих в «Пиктский цикл». Упоминается в рассказе «Черви земли» (1932).

Мэйсон, Кезия 
 Основная статья: Кезия Мейсон
 Кезия Мэйсон () — персонаж из рассказа Лавкрафта «Грёзы в ведьмовском доме» (1932). Аркхэмская ведьма, жившая в конце 17 века. Казнена по итогам Салемского процесса в 1692 году. После смерти воплотилась в сомнабулическую сущность, наводя смертельные кошмары на тех, кто спал в её доме.

Н

Нефрен-Ка 
 Черный фараон Нефрен-Ка ( the Black Pharaoh) — безумный фараон, который обеспечил Сверкающий Трапецоэдр для Египта, но после того, как его убедил местный Обитающий во Тьме, он создал бессветный храм, чтобы удерживать камень и божество внутри. Этот храм стал центром ужасных событий, и проводимые там обряды были настолько чудовищными, что храм был разрушен, а имя фараона вычеркнуто из всех записей и памятников. Фараоном управлял жестокий бог Ньярлатотеп, аватаром которого, вероятно, был Обитающий во Тьме.

Нойес 
 Основная статья: Шепчущий во тьме
Нойес () — персонаж из повести Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). Агент Ми-го и охранник их лагеря. Его голос, наряду с голосами Ми-го, звучал на восковой пластинке, записанной Экли и впоследствии отправленной Уилмарту. Довольно загадочная личность. По описанию Уилмарта это молодой «явно городской житель, модно одетый, с маленькими чёрными усиками», в его разговоре присутствовали «бостонские нотки». Встретил Уилмарта по прибытии в Брэттлборо и отвёз к дому Экли. Был приставлен следить за ним в доме Экли, но во время его побега спал. После описываемых событий исчез вместе с Экли и всеми уликами и в итоге так и не был найден.

Норд, Гаспар дю 
 Гаспар дю Норд () —

О

О’Брайен, Турлоф Даб 
 Основная статья: Турлоф Дабх О'Брайен
 Турлоф Даб О’Брайен (, ) — кельтский воин 11 века. Персонаж серии рассказов Роберта Говарда, также называемый Чёрным Турлофом. Встречается в рассказах: «Боги Бал-Сагота» (1931), «Дети ночи» (1931).

Орн, Илайза 
 Илайза Орн () — внучка капитана Абеда Марша и представительницы расы Глубоководных Пфтьялйи, из повести  Г.Ф. Лавкрафта «Тень над Иннсмутом».

Орн, Саймон 
 Саймон Орн () —

О’Доннел, Джон 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Джон О’Доннел () — американец ирландского происхождения, персонаж нескольких рассказов Роберта Говарда из цикла «Конрад и Кирован», третий компаньон Конрада и Кирована, участвующий в их мистических приключениях. Встречается в рассказах «Дети ночи» (1931), «Повелитель кольца» (1932), «Обитающие под гробницами» (1932).

П

Пизли, Натаниэль Уингейт 
 Натаниэль Уингейт Пизли () — профессор и преподаватель политической экономики в Мискатоникском университете, главный герой повести Лавкрафта «За гранью времён».

Пизли, Уингейт 
 Уингейт Пизли () — средний сын Натаниэля Пизли из повести Лавкрафта «За гранью времён», Единственный из семьи не отвернувшийся от отца, после того как того поразила странная амнезия. Вместе с Натаниэлем участвовал в экспедиции в Австралию.

Пикман, Ричард Аптон 
 Основная статья: Ричард Пикман
 Ричард Аптон Пикман () — художник-реалист из Бостона, впоследствии ставший упырём, живущим в пещерах страны снов, из рассказа Лавкрафта "Модель для Пикмана" и повести "Сомнамбулический поиск неведомого Кадата".

Потт, Йоханнес Хенрикус 
 Йоханнес Хенрикус Потт () —

Поэр, Томас де ла 
 Томас де ла Поэр () — (1855-?)

Прин, Эбигэйл 
 Эбигэйл Прин () — (?-14 декабря 1690 года)

Прин, Людвиг 
 Людвиг Прин () — (?-1542) средневековый чернокнижник, автор демонологической книги «De Vermis Mysteriis».

Пфтьялйи 
 Пфтьялйи () — представительницы расы Глубоководных и жена капитана Абеда Марша из повести  Г.Ф. Лавкрафта «Тень над Иннсмутом».

Р

Райс, Уорен 
 Уорен Райс () —

Ромеро, Хуан 
 Хуан Ромеро () — персонаж Лавкрафта «Перевоплощение Хуана Ромеро» (1919). Индеец, спасённый мексиканским фермером от голодной смерти (родители его умерли от чумы); имел благородный вид.

С

Самакона, Панфило 
 Панфило де Самакона-и-Нуньес () —

Серый Орёл 
 Серый Орёл () —

Силберхат, Хэнк 
 Хэнк Силберхат () —

Синкл, Киприан 
 Киприан Синкл () —

Смит, Джэфет 
 Джэфет Смит () —

Смит, Морган 
 Морган Смит () —

Старк, Джон 
 Джон Старк () — оккультный исследователь из США, главный герой рассказа Роберта Говарда «Ночной похититель» (1932). Погиб в результате нападения неизвестного существа, вызванного Старком из Пустоты, с помощью оккультных техник, описанных в соответствующей главе книги фон Юнцта «Unaussprechlichen Kulten».

Стрэнг, Майкл 
 Майкл Стрэнг () — молодой американец, главный герой рассказа Роберта Говарда «Ночной похититель» (1932).

Сурама 
 Сурама () —

Ибн Счакабай 
 Ибн Счакабай () —

Т

Таверел, Джон 
 Основная статья: Конрад и Кирован
 Таверел () — второстепенный персонаж нескольких рассказов из цикла «Конрад и Кирован». Упоминается в рассказах Роберта Говарда: «Дети ночи» (1931), «Поместье Дагон».

Тайпер, Алонзо Хэсбрауч 
 Алонзо Хэсбрауч Тайпер () —

Тассмэн 
 Тассмэн () — английский частный исследователь начала 20 века, коллекционер, кладоискатель. Главный персонаж рассказа Роберта Говарда «Тварь на крыше» (1932). Погиб в результате нападения древнего юкатанского божества.

Таттл, Эймос 
 Эймос Таттл () —

Терстон, Фрэнсис Уэйленд 
 Фрэнсис Уэйленд Терстон () —

Тиллингест, Элиза 
 Элиза Тиллингест () —

Т'ла-Йуб 
 Т'ла-Йуб () — жительница подземного мира из повести «Курган», вступившая в связь с посетившим его испанским конкистадором Панфило Самакона-и-Нуьесом.

Тоус, Малик 
 Малик Тоус () — монгольский демон смерти. Джон Гримлен из рассказа Роберта Говарда «Не рой мне могилу» (1932) заключил контракт с Маликом Тоусом, благодаря чему смог продлить свою жизнь. По истечении срока контракта, Малик Тоус забрал Джона Гримлена в зловещий город Котх.

Т'юог 
 Основная статья: Т'юог
 Т’юог () —

У

Уилмарт, Алберт Н. 
 Основная статья: Шепчущий во тьме
 Алберт Н. Уилмарт () — фольклорист и преподаватель литературы Мискатоникского университета. От его лица происходит повествование в повести Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). В нём он расследует странные события, произошедшие после небывалого наводнения в штате Вермонт 3 ноября 1927 года. Также упоминается в произведении Лавкрафта «Хребты Безумия» (1931), является главным героем произведения Фрица Лейбера «В Аркхем и к звёздам». В романе Брайана Ламли «Те, кто роет недра» () фигурирует организация Wilmarth Foundation, располагающаяся в Аркхеме и ведущая борьбу с «Божественным циклом Ктулху», как называет его сам Ламли.

Уолмсли, Гордон 
 Гордон Уолмсли () —

Уоррен, Харли 
 Основная статья: Харли Уоррен
 Харли Уоррен () —

Уэбб, Уильям Ченнинг 
 Уильям Ченнинг Уэбб () —

Уэйт, Асенат 
 Асенат Уэйт () —

Уэйт, Эфраим 
 Эфраим Уэйт () —

Уэйтли, Лавиния 
 Лавиния Уэйтли () —

Уэйтли, Ной 
 Ной Уэйтли () —

Уэйтли, Уилбур 
 Уилбур Уэйтли () —

Уэст, Герберт 
 Основная статья: Герберт Уэст
 Герберт Уэст () —

Ф

Фелан, Эндрю 
 Эндрю Фелан () — (1910—1938)

Филетас, Теодорус 
 Теодорус Филетас () — (ок. 950 г.)

Филлипс, Уинфилд 
 Уинфилд Филлпис () — (1907—1937) персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Помощник Сенеки Лафама.

Филлипс, Уорд (1) 
 Уорд Филлипс () —

Филлипс, Уорд (2) 
 Уорд Филлипс () — персонаж из романа Августа Дерлета «Затаившийся у порога» (1945). Аркхемский священник, подозревавший Элайджу Биллингтона в нечистых деяниях. Предок Уинфилда Филлипса.

Филлипс, Уорд (3) 
 Уорд Филлипс () —

Фири, Йахим 
 Йахим Фири () —

Франклин, Роланд 
 Роланд Франклин () —

Фриман, Дорис 
 Дорис Фриман () — персонаж Стивена Кинга из рассказа «Крауч-энд» (1980). Молодая американка конца 20 века, потерявшая мужа во время туристической поездки в Лондон. Её свидетельские показания, отмеченные в рапорте английской полиции, составили основу современной лондонской мифологемы Ктулху, как одной из городских легенд.

Х

Хаон-Дор 
 Хаон-Дор () — представитель расы людей-муравьёв, гиперборейский колдун, обитающий под горой Воормитхадрет. Упоминается в рассказе Кларка Эштона Смита «Семь испытаний» (, 1934).

Хатчинсон, Эдвард 
 Эдвард Хатчинсон () —

Хироу, Дэвид 
 Дэвид Хироу () —

Хог, Эбнер Эйзекая 
 Капитан Эбнер Эйзекая Хог () —

Ц

Цанн, Эрих 
 Эрих Цанн () — персонаж из рассказа Лавкрафта «Музыка Эриха Цанна» (, 1921). Парижский немой музыкант-виолист, виртуозно исполнявший пьесы собственного сочинения, обладавшие сверхъестественным эффектом.

Ч

Чандрапутра, Свами Сананд 
 Свами Сананд Чандрапутра () —

Чэлмерс, Хэлпин 
 Хэлпин Чэлмерс () — (1891—1928)

Ш

Шрек, Герхард 
 Герхард Шрек () — (1864—1938?)

Шрусбери, Лабан 
 Лабан Шрусбери () —

Щ

Ы

Э

Эйбон 
 Эйбон () —

Экли, Джордж Гудинаф 

 Основная статья: Шепчущий во тьме
 Джордж Гудинаф Экли () — персонаж из повести Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). Сын Генри Экли. Переехал в Сан-Диего после выхода отца на пенсию. В рассказе Фрица Лейбера «Террор из глубин» () (1976), в 1937 году Экли консультировался в своём доме, в Сан-Диего, у профессора Алберта Уилмарта. В рассказе «Документы в саквояже Элизабет Экли» () (1982) Экли, вдохновленный проповедницей Эмми МакФерсон, основал секту под названием «Братство Духовного Света», где стал её духовным лидером. После его смерти духовным лидером секты стала его внучка Элизабет Экли.

Экли, Генри Уэнтуорт 

 Основная статья: Шепчущий во тьме
 Генри Уэнтуорт Экли () — персонаж из повести Лавкрафта «Шепчущий во тьме» (1930). Фольклорист из Вермонта. Был известным академиком, возможно, в области изучения фольклора. В рассказе является главным партнёром по переписке Алберта Уилмарта. Его жена умерла в 1901 году, родив единственного наследника Джорджа Гудено Экли. В рассказе Ричарда А. Лупоффа «Документы в саквояже Элизабет Экли» () (1982) автор рассматривает версию, что Экли не пал жертвой Ми-го, как многие считают, а присоединился к ним добровольно. Лупофф также предполагает, что Экли был незаконнорождённым сыном главы вермонтской секты «Церковь Звёздной Мудрости» () Абеднего Экли () и его служанки Сары Филлипс ().

Элдин 
 Элдин () —

Элтон, Бэзил 
 Бэзил Элтон () —

Энджелл, Джордж Гэммел 
 Джордж Гэммел Энджелл (George Gammell Angell) — (1857—1926)

Эрмитаж, Генри 
 Генри Эрмитаж () — (1855—1939)

Ю

Юнцт, Фридрих Вильгельм фон 
 Основная статья: Фридрих Вильгельм фон Юнтц
 Фридрих Вильгельм фон Юнтц () — немецкий исследователь оккультизма (1795—1840), автор книги «Unaussprechlichen Kulten» (Сокровенные культы). Встречается в произведениях Роберта Говарда, входящих в межавторский цикл «Мифы Ктулху». Также упоминается в ряде рассказов Говарда Лавкрафта. Основные произведения: «Дети ночи» (1931), «Чёрный камень» (1931), «Тварь на крыше» (1932), «Эксперимент Джона Старка» (1932).

Я

Яктуб 
 Яктуб () —

Примечания 

Ктулху
Ктулху
 
 
Мифы Ктулху